Bang Khonthi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Samut Songkhram, Thailanda, cu o populație de 33.334 de locuitori și o suprafață de 77,5 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (Tambon), care sunt subdivizate în 101 de sate (muban).

|| 
|}

Referințe 

Amphoe în provincia Samut Songkhram